Manini Ríos puede hacer referencia a:

Carlos Manini Ríos, político uruguayo del Partido Colorado.
Guido Manini Ríos, militar y político uruguayo del Partido Cabildo Abierto.
Pedro Manini Ríos; político uruguayo del Partido Colorado, padre del primero.